Les Chevaliers du ciel (film), Franse film uit 2005
 Les Chevaliers du ciel (televisieserie), Franse televisieserie, uitgezonden 1967-1969